Peja steht für

 Peja, eine Stadt im Kosovo
 Peja (Rapper), einen polnischen Rapper
 Birra Peja, eine Brauerei im Kosovo